Sa'ar (: סַעַר‎) může mít více významů. Jde o:
 Sa'ar – kibuc v severním Izraeli

třídu lodí
 Třída Sa'ar 3 – třída raketových člunů
 Třída Sa'ar 4 – třída raketových člunů
 Třída Sa'ar 4.5 –  třída raketových člunů
 Třída Sa'ar 5 – třída korvet